Keith Aulie (né le  à Régina dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
En 2007, il est repêché par les Flames de Calgary en   au total.

En 2009, il commence sa carrière professionnelle avec le Heat d'Abbotsford dans la LAH. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 38|| 0|| 2|| 2|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 66|| 1|| 8|| 9|| 82|| 11|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2007-2008|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 72|| 5|| 12|| 17|| 81|| 6|| 0|| 3|| 3|| 11
|-
| 2008-2009|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 58|| 6|| 27|| 33|| 83|| 12|| 2|| 7|| 9|| 12
|-
| 2009-2010|| Heat d'Abbotsford || LAH || 43|| 2|| 4|| 6|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Marlies de Toronto || LAH || 36 || 3 || 6 || 9 || 61 || -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 40 || 2 ||  0|| 2 || 32 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012|| Marlies de Toronto || LAH || 23|| 0|| 1|| 1|| 30|| -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 17|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 19|| 0|| 1|| 1|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 18|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 20|| 3|| 3|| 6|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 45|| 2|| 5|| 7|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 15 || 0 || 1 || 1 || 9 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 31 || 0 || 1 || 1 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 7 || 1 || 0 || 1 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HIFK || Liiga || 23 || 1 || 4 || 5 || 12 || 17 || 1 || 1 ||2 || 4
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 54 || 2 || 5 || 7 || 90 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL ||18 ||1 ||2 ||3 ||30 ||17 ||1 ||1 ||2 ||43
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 51 || 4 || 7 || 11 || 78 ||18 ||1 ||0 ||1 || 16
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 49 ||3 ||5 ||8 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| EHC Munich || DEL || 20|| 0|| 5|| 5|| 50|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2

| 167 || 4 || 10 || 14 || 196 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et distinstions

DEL 

 Champion des séries éliminatoires avec le EHC Munich en 2017-2018.

Références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HIFK
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du EHC Munich